

Aeroporti 
Aeroporto di Firenze-Peretola – aeroporto civile situato a  a nord-ovest di Firenze
Aeroporto di Firenze-Campo di Marte – aeroporto militare dismesso situato a  da Firenze

Aziende 
Aeroporto di Firenze – società che gestisce l'omonimo aeroporto
Toscana Aeroporti – società subentrante alla Aeroporto di Firenze